Bommersbach steht für:

 Bommersbach (Saar), rechter Zufluss der Saar in der Gemeinde Bous, Landkreis Saarlouis, Saarland

Bommersbach ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bommersbach (* 1963) deutscher Politiker (CDU), MdL

Siehe auch:
 Bommersbacher Mühle, Mühle und historischer Siedlungsplatz am Bommersbach in der Gemeinde Bous, Landkreis Saarlouis, Saarland